Нарн:

 Нарн — вымышленная цивилизация во вселенной научно-фантастического сериала «Вавилон-5».
 Нарн — страна Тёмных эльфов в цикле романов Ника Перумова «Хранитель мечей».